Эта статья содержит хронологию пандемии свиного гриппа H1N1 в 2009 году. Значки флагов обозначают первые новости о подтверждённых случаях из соответствующих государств, первые смерти в них и другие значимые события (например, первые случаи зооноза), а также сводки  Всемирной организации здравоохранения, Европейского союза и Центров контроля заболеваний США.

Если не указано иное, все термины вида S-OIV, H1N1 и т. п. обозначают этот новый штамм A (H1N1), а не другие штаммы H1N1, эндемичные среди людей, птиц и свиней.

Хронология

Март 2009 года

Середина марта 
 Мексика 
В городе Ла-Глория (штат Веракрус) 60% населения города заболели респираторным заболеванием.

17 марта 
 Мексика 
Первый известный случай заболевания, вызыванного вирусом, впоследствии подтверждённого как вирус свиного гриппа A (H1N1).

18 марта 
 Мексика 
Наблюдающие отмечают волну случаев ОРВИ.

28 марта 

 США 
Первый известный случай заболевания, вызыванного вирусом, позже подтверждённого как вирус свиного гриппа, в США. Заболела девятилетняя девочка, живущая в округе Империал (штат Калифорния).

30 марта 
 США
Фирма биологического надзора Veratect Inc начала следить за необычным респираторным заболеванием в Мексике.

 США
У девятилетней пациентки из Калифорнии взят образец, который впоследствии подтвердил заражение новым штаммом вируса гриппа А (H1N1).

 США
Проявление заболевания у десятилетнего мальчика, живущего в округе Сан-Диего (штат Калифорния). Этот случай позднее был первым подтверждённым как свиной грипп.

Апрель 2009

1 апреля 
 США

У десятилетнего пациента в округе Сан-Диего взят носоглоточный мазок, в котором позднее было подтверждено содержание нового вируса и из которого был выявлен и полностью секвенирован микроорганизм этого штамма.

2 апреля 
 Мексика 
В конце вспышки ОРВИ в Ла-Глория (штат Веракрус) заболевает четырёхлетний мальчик. Только образец, взятый у него и позднее протестированный международно, имел положительный результат при тесте на вирус А (H1N1). Власти Веракруса заявили, что не собираются эксгумировать тела двух младенцев, умерших во время вспышки.

6 апреля 
 Мексика
Органы здравоохранения начали расследовать необычные случаи пневмонии. По сообщениям компании Veratect, 400 человек из Ла Глория обратились за лечением от пневмонии или ОРВИ в течение предыдущей недели.

 США
Veratect рассылает предупреждение своим подписчикам: «Ла-Глория: „странное“ респираторное заболевание задело 60 % местного населения; три детских смерти могут быть связаны со вспышкой».

12 апреля 
 Мексика
Генеральный директорат по эпидемиологии (DGE) сообщает о вспышке гриппоподобных заболеваний среди небольшого населения Веракруса Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), являющейся региональным отделением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

 Мексика
В столице штата Сан-Луис-Потоси городе Сан-Луис-Потоси от тяжёлой вирусной пневмонии умирает 39-летняя женщина; позднее она будет считаться самой первой жертвой вспышки.

13 апреля 
 Mexico 
Первая смерть в Оахаке, причиной которой позднее будет признан свиной грипп.

 США 
Центр по контролю над заболеваниями (ЦКЗ) уведомлён о десятилетнем мальчике с респираторным заболеванием в округе Сан-Диего, штат Калифорния. Исследование выявило вирус гриппа A, но тест был отрицательным на стандартные человеческие штаммы. Департамент здравоохранения округа Сан-Диего извещён.

14 апреля 
 США 
ЦКЗ получают первые образцы из Калифорнии (десятилетний мальчик в округе Сан-Диего) и определяют вирус как штамм свиного гриппа A (H1N1) (A/California/04/2009(H1N1)).

16 апреля 
 Мексика 
Власти уведомляют ПАОЗ об атипичной пневмонии.

 США 
Veratect публикует предупреждение "Сообщения о случаях атипичной пневмонии в госпитале" о случаях в Оахаке.

17 апреля 
 США 
ЦКЗ получают вторую пробу из южной Калифорнии (взятой у девятилетней девочки в округе Империал) и снова определяют вирус как штамм свиного гриппа A(H1N1). Об этом сообщается Департаменту здравоохранения Калифорнии.

 Мексика 
Случай с атипичной пневмонией в Оахаке приводит к усиленному наблюдению. Начато расследование на месте.
Мексика запрашивает у Канады проведение специализированного исследования.

18 апреля 
 Мексика
В ЦКЗ отправляется 14 проб слизи, здравоохранительные бригады отправлены в госпитали Мексики для поиска пациентов с тяжёлыми симптомами гриппа или пневмонии.

20 апреля 
 США 
Veratect уведомляет ЦКЗ о событиях в Мексике.
ЦКЗ уже расследует случаи в Калифорнии и Техасе.

21 апреля 
 США
ЦКЗ предупреждает врачей о похожем новом штамме свиного гриппа A (H1N1) в двух случаях в южной Калифорнии. Идут местные расследования, включая расследования в Техасе, общее наблюдение усилено. Ассошиэйтед пресс освещает предупреждение. Это первое упоминание о вспышке A (H1N1) в англоязычных СМИ.

22 апреля 
 Канада 
В Канаду прибывают пробы из Мексики, отосланные на исследование 18 апреля.

23 апреля 
 Мексика 
Агентство здравоохранения Канады подтверждает, что мексиканские пациенты были инфицированы вирусом свиного гриппа A (H1N1) (S-OIV).
Секвенирование выявило, что мексиканские пациенты были заражены тем же штаммом, что и двое детей в Калифорнии.
ПАОЗ проинформировано о том, что тяжёлые респираторные заболевания в Мексике были лабораторно подтверждены как вызванные вирусом свиного гриппа.

24 апреля 

ВОЗ выпускает первое Сообщение о вспышке болезни по данному вопросу, подтверждая инфицирование людей в Мексике и США "вирусами свиного гриппа A/H1N1... ранее не обнаруживавшихся среди свиней или людей".

 США
ЦКЗ сообщают на пресс-конференции о том, что 7 из 14 проб из Мексики содержат тот же штамм вируса, который был обнаружен в случаях в Калифорнии и Техасе, и что локализация болезни в США "маловероятна".

 Мексика
Министр здравоохранения подтвердил, что мексиканские случаи заболевания вызваны свиным гриппом, и предполагается, что некоторые из них привели к смерти.
Органы здравоохранения вводят меры по проверке здоровья для всех пассажиров аэропортов и вакцинацию медицинских работников сезонной вакциной от гриппа.

25 апреля 
 ВОЗ
Согласно Международными медико-санитарными правилами (IHR) собирается Комитет по чрезвычайным ситуациям, по совету которого генеральный директор ВОЗ объявляет «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение».

 Начинается Неделя вакцинаций в Америках под эгидой ПАОЗ.
Неделя в 2009 году фокусировалась на вакцинации целых семей и иммунизации медицинских работников.

 США
Первое закрытие целого школьного района — Независимого школьного района Шерц-Сиболо-Универсал за пределами Сан-Антонио, Техас.

27 апреля 

 ВОЗ 
Комитет по чрезвычайной ситуации собирается второй раз. Генеральный директор ВОЗ выпускает заявление о неосуществимости сдерживания вспышки, и поднимает уровень предупреждения о пандемии с фазы 3 до фазы 4.

 Европейский союз (ЕС)
Комиссар ЕС по здравоохранению советует европейцам не путешествовать в США или Мексику без крайней необходимости. Это происходит сразу после подтверждения случая в Испании.

 Испания
Первый подтверждённый случай свиного гриппа в городе Альманса (Испания) - первый случай в Европе; A (H1N1) распространился из Американского региона ВОЗ в Европейский регион ВОЗ .

 Великобритания
Первые два подтверждённых случая - в Шотландии.

 Канада
Подтверждены первые четыре случая: два в Новой Шотландии и два в Британской Колумбии .

28 апреля 
 ВОЗ 
Подтверждённые случаи теперь в четырёх из шести регионов ВОЗ (см. карту). На 19:15 GMT семь стран официально сообщили о случаях инфицирования свиным гриппом A(H1N1).

 Израиль
Первый подтверждённый случай в Израиле. Таким образом регион Восточного Средиземноморья (на карте - жёлтым цветом) стал третьим регионом, задетым болезнью.

 Новая Зеландия
Первые три подтверждённых случая в Новой Зеландии. Регион Западной части Тихого океана (на карте - красным цветом) стал четвёртым регионом ВОЗ, задетым болезнью.

29 апреля 
 ВОЗ
Комитет по чрезвычайной ситуации собирается в третий раз, и генеральный директор ВОЗ повышает уровень предупреждения о пандемии гриппа с фазы 4 до фазы 5, предпоследней в классификации ВОЗ. На 18:00 GMT девять стран официально сообщают о 148 случаях заражения свиным гриппом A (H1N1).

 ЕС 
Комиссар ЕС по внешним связям и Европейской политике соседства Бенита Ферреро-Валднер сообщила, что рассматривается вопрос о приостановке всех перелётов в Мексику и дезинфекции всех аэропортов из-за глобальной вспышки гриппа.

АСЕАН Представители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заявляют, что стремятся к координации действий по сдерживанию потенциальной пандемии.

 Германия
Первые три подтверждённых случая: два в Баварии и один в Гамбурге.

 Австрия
Первый подтверждённый случай.

 США
Первая смерть от свиного гриппа за пределами Мексики: умер 23-месячный мексиканский ребёнок, госпитализированный в Техасе.

 Испания
Первый случай передачи вируса от человека к человеку между разными поколениями (пациент, не посещавший Мексику в последнее время, был заражён другим пациентом, недавно вернувшимся из Мексики). Это первая передача между поколениями, задокументированная в Европе.

30 апреля 
 Нидерланды
Первый подтверждённый случай: трёхлетний ребёнок. Ребёнок вернулся из Мексики в Нидерланды 27 апреля 2009 года. Тест не выявил болезни у родителей.

 Швейцария
Первый подтверждённый случай.

 Ирландия
Первый подтверждённый случай.

Май 2009

1 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 11 стран официально сообщили о 331 случае заражения вирусом гриппа A (H1N1).

 Гонконг, Китай
 300 человек помещены под карантин в отеле на семь дней из-за первого подтверждённого случая в Гонконге.
 Глава правительства Дональд Цанг поднял уровень тревоги в Гонконге с «серьёзного» до «чрезвычайного».
 Директор по здравоохранению доктор Лам Пинь-янь приказал Отелю Метропарк в районе Ваньчай изолироваться на 7 дней.

 Дания
Первый подтверждённый случай в городе Видовре, коммуна Видовре..

 Франция
Первые два подтверждённых случая.

 Великобритания
Подтверждены первый и второй случай передачи вируса от человека к человеку (или между поколениями).

 Мексика закрывается на пятидневный карантин в попытке справиться с распространением гриппа.

2 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 15 стран официально сообщили о 615 случаях заражения гриппом A (H1N1).

 Южная Корея
Первый подтверждённый случай.

 Коста-Рика 
Первый подтверждённый случай, и первый в Центральной Америке.

 Канада
Канадское агентство продовольственной инспекции подтвердило первый случай обратного зооноза - передачи вируса от человека к животному, - после того, как житель Альберты вернулся из Мексики и заразил свиноферму.

3 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 17 стран официально сообщили о 787 случаях заражения гриппом (A) H1N1.

ЛАГ Лига арабских государств встречается в Эр-Рияде, чтобы обсудить действия в случае возникновения очагов заражения на территории арабских государств .

 Колумбия
Первый подтверждённый случай в Южной Америке.

 Мексика
Последний день закрытия в Мексике.

4 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 20 стран официально сообщили о 985 случаях заражения гриппом A (H1N1).

 Сальвадор Первые два подтверждённых случая.

 Италия Первый подтверждённый случай.

 Колумбия Первый подтверждённый случай.

5 мая 
 ВОЗ
На 06:00 GMT 21 страна официально сообщила о 1124 случаях заражения вирусом гриппа A (H1N1).

 Португалия Первый подтверждённый случай.

 США 
 Вторая подтверждённая смерть, первая смерть гражданина США, беременной учительницы коррекционного образования в Техасе: Джуди Труннелл. 33-летняя женщина родила второго ребёнка с помощью кесарева сечения на восьмом месяце беременности, находясь в коме на аппаратах жизнеобеспечения. У Джуди Труннелл были основные заболевания: астма, ревматоидный артрит и псориаз.

 ЦКЗ выпустили пересмотренные критерии для закрытия школ в связи с вирусом H1N1 - массовые закрытия школ прекращены.

6 мая 
 ВОЗ
На 06:00 GMT 22 страны официально сообщили о 1516 случаях заражения гриппом A (H1N1).

АСЕАН Для противодействия возможной пандемии свиного гриппа собирается саммит с участием крупных медицинских представителей АСЕАН.

 Гватемала Первый подтверждённый случай.

7 мая 
 ВОЗ
На 18:00 GMT 24 страны официально сообщили о 2371 случае заражения гриппом A (H1N1).

 Аргентина
Первый подтверждённый случай.

 Бразилия
Первые четыре подтверждённых случая.

 Канада
Первая смерть - пожилая женщина в северной Альберте.

 Польша Первый подтверждённый случай.

 Швеция Первый подтверждённый случай.

8 мая 
 ВОЗ
На 16:00 GMT 25 стран официально сообщили о 2500 случаях заражения гриппом A (H1N1).

 Япония Первые три подтверждённых случая.

 Панама Первый подтверждённый случай.

9 мая 
 ВОЗ
На 06:00 GMT 29 стран официально сообщили о 3440 случаях заражения гриппом A (H1N1).

 Австралия Первый подтверждённый случай.

 Бразилия Подтверждены два случая заражения, один из которых считается первым случаем передачи вируса от человека к человека в Бразилии.

 Коста-Рика Первая подтверждённая смерть, а также первая смерть за пределами Северной Америки . Три случая заражения кроме этого - дети, заражённые умершим родителем.

 Норвегия Первые два подтверждённых случая.

10 мая 
 ВОЗ
На 07:30 GMT 29 стран официально сообщили о 4379 случаях заражения гриппом A (H1N1).

 Китай Первый подтверждённый случай.

11 мая 
 ВОЗ
На 06:00 GMT 30 стран официально сообщили о 4694 случаях заражения гриппом A (H1N1)

12 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 30 стран официально сообщили о 5251 случае заражения гриппом A (H1N1).

 Куба Первый подтверждённый случай.

 Таиланд Два первых подтверждённых случая.

 Финляндия Два первых подтверждённых случая.

 Канада Подтверждён случай заболевания на Юконе

13 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 33 страны официально сообщили о 5728 случаях заражения гриппом A(H1N1).

 Бельгия Первый подтверждённый случай.

14 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 33 страны официально сообщили о 6497 случаях заражения гриппом A(H1N1) .

  Колумбия Первые случаи заражения внутри страны, из них 3 подтверждены. Всего 10 случаев.

 Перу Первый подтверждённый случай.

15 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 34 страны официально сообщили о 7520 случаях заражения гриппом A(H1N1) .

 Малайзия Первый подтверждённый случай.
Малайзия стала 37 страной, в которой был зарегистрирован вирус.

 Эквадор Первый подтверждённый случай.

16 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 36 стран официально сообщили о 8451 случае заражения гриппом A(H1N1).

 Индия Первый подтверждённый случай в Хайдарабаде . Это первый случай заболевания гриппом A(H1N1) на территории пятого из шести регионов ВОЗ, Юго-Восточной Азии.

 Турция Первый подтверждённый случай.

17 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 39 стран официально сообщили о 8480 случаях заражения гриппом A(H1N1).

 Чили Первый подтверждённый случай. Чили — 41 страна, в которой подтверждено заражение.

18 мая 
 ВОЗ
На 06:00 GMT 40 стран официально сообщили о 8829 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 74 смертях.

 Греция Первый подтверждённый случай.

 Первый подтверждённый случай.

19 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 40 стран официально сообщили о 9830 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 79 смертях.

 Парагвай Подтверждён первый случай. Это 43 страна с подтверждёнными случаями заболевания.

20 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 40 стран официально сообщили о 10243 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 80 смертях.

 Тайвань подтвердил первый случай и стал 44 страной с подтверждёнными случаями заболевания

21 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 41 страна официально сообщила о 11034 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 85 смертях.

 Филиппины Подтвержден первый случай.

22 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 42 страны официально сообщили о 11168 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 86 смертях.

 Россия Первый подтверждённый случай.

 Гондурас Первый подтверждённый случай.

23 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 43 страны официально сообщили о 12022 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 86 смертях.

 Исландия Первый подтверждённый случай
.

 Кувейт У 18 американских солдат, направлявшихся в Ирак транзитом через Кувейт, подтверждён грипп А(H1N1).

24 мая 
 Объединённые Арабские Эмираты Первый подтверждённый случай.

25 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 46 стран официально сообщили о 12515 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 91 смерти.

 Бахрейн Первый подтверждённый случай.

 Чехия Первый подтверждённый случай.

 Пуэрто-Рико Первый подтверждённый случай.

26 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 46 стран официально сообщили о 12954 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 92 смертях.

27 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 48 стран официально сообщили о 13398 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 95 смертях.

 Румыния Первый подтверждённый случай.

 Сингапур Первый подтверждённый случай.

 Уругвай Первые два подтверждённых случая.

28 мая 
 Боливия Первые подтверждённых случая.

 Венесуэла Первый подтверждённый случай.

 Словакия Первый подтверждённый случай.

29 мая 
 ВОЗ На 06:00 GMT 53 страны официально сообщили о 15510 случаях заражения гриппом A(H1N1) и 99 смертях.

 Венгрия Первый подтверждённый случай.

 Эстония Первый подтверждённый случай.

30 мая 
 Кипр Первый подтверждённый случай.

 Ливан Первые три подтверждённых случая.

31 мая 
 Вьетнам Первый подтверждённый случай.

Примечания

См. также 
 Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году

 Испанский грипп
 Птичий грипп
 Гонконгский птичий грипп (1968—1969), по оценкам во всем мире погибло 1 миллион человек.
 Тяжёлый острый респираторный синдром (SARS)

Ссылки 

 Свиной грипп на сайте Всемирной организации здравоохранения
 Центры по контролю и профилактике заболеваний США 
 Портал о свином гриппе
 Видео Подкастинг
 ВАКЦИНА H1N1

Карты 
 Live map of swineflu,
 H1N1 live map
 H1N1 онлайн карта заболеваемости в России
 2009 H1N1 Flu Outbreak Map

Пандемия свиного гриппа в 2009 году
Списки по странам